Термин гра́дус используется в нескольких шкалах температур. Обычно используемый символ ° предшествует начальной букве названия шкалы измерения, например: «°C» для шкалы Цельсия. Градус можно определить как набор изменений температуры, измеряемой по определённой шкале, например, один градус по Цельсию составляет одну сотую изменения температуры между точками плавления льда и кипения воды.

Температурные шкалы измерения в градусах 
Известные шкалы температур, измеряемые в градусах:
 Цельсия (°C)
 Фаренгейта (°F)

Менее известные шкалы:
 Ранкина (°R или °Ra), которая использует шкалу Фаренгейта, настроенную так, что 0 градусов по Ранкину равен абсолютному нолю.
 Делиля (°De)
 Ньютона (°N)
 Реомюра (°R)
 Рёмера (°Rø)

Кельвин 

Градус Кельвина (°К) — прежнее название единицы измерения температуры в СИ по термодинамической (абсолютной) температурной шкале. С 1967 года он стал именоваться просто «кельвин» и обозначаться символом К. Абсолютный градус (°A) является устаревшей терминологией, часто относящейся непосредственно к кельвину, но иногда также к градусу Ранкина.

Сравнение 
 Температура кипения воды: 100,0 °C или 212,0 °F
 Температура плавления льда : 0,0 °C или 32,0 °F
 Температура человеческого тела: 37,0 °C или 98,6 °F
 Комнатная температура: 20 — 25 °C или 68 — 77 °F
(источник)

Диаграмма перевода температур

См. также 
 Единицы измерения температуры
 Знак градуса
 СИ

Примечания 

Единицы измерения температуры